

Persone 
Centi – cognome italiano
Francesco Maria Centi (1848-1907) – politico italiano
Giancarlo Centi (1959–) – calciatore italiano
Luca Centi (1985-) – scrittore italiano
Luis Fernando Centi (1976–) – calciatore italiano
Sergio Centi (1924-2002) – cantante e attore italiano
Tina Centi (1933-1991) – cantante, attrice e doppiatrice italiana

Altro 
centi – (simbolo c) prefisso del sistema di unità SI ed esprime il fattore 10−2 = 1/100, cioè un centesimo
Palazzo Centi – palazzo storico dell'Aquila
CENTI – (Centro Internacional de Teoterapia Integral) organizzazione cristiana